Tartuffe kan avse:

Tartuffe – en fransk pjäs från 1664 av Molière.
Tartuffe (film) – en tysk stumfilm från 1926 av F. W. Murnau.
Tartuffe (TV-pjäs) – en svensk TV-föreställning av pjäsen Tartuffe från 1966 uppsatt av Hans Dahlin.